

Дейзі — місто, штат Арканзас
 Дейзі — місто, штат Джорджія